Пётр Петро́вич Па́щенко () — российский биатлонист. Серебряный призёр чемпионата Европы 2022 года в гонке преследования. Выиграл по две спринтерских гонки на этапах Кубка России и Кубка IBU, занял третье место в общем зачёте Кубка IBU 2015/16. Чемпион мира среди юниоров по летнему биатлону 2012 года в гонке преследования. Участник чемпионата Европы 2016 года в Тюмени и заключительного этапа Кубка мира 2015/2016 в Ханты-Мансийске, мастер спорта России.

Профессионально начал заниматься биатлоном, в который перешёл из лыжных гонок, в 19 лет под руководством Ильгиза Самигуллина, с сезона 2014/2015 тренируется в группе Владимира Брагина. На внутрироссийских соревнованиях представляет Ханты-Мансийский автономный округ.

Кубок мира 
Дебютировал на последнем этапе сезона 2015/2016 в Ханты-Мансийске. Во второй своей гонке в карьере — в преследовании — набрал первое очко за 40-е место.

Второй раз вызван ровно 2 года спустя — на финальный этап сезона-2017/2018 в Тюмени. Результат аналогичен — пробился в гонку преследования, где занял 29 место.

Результаты

Примечания 

Биатлонисты России
Мастера спорта России